île Sainte-Anastasia peut faire référence à : 

 Île Sainte-Anastasia, île côtière bulgare de la mer Noire ;
 Île Sainte-Anastasia, nouveau nom de l'île Domachhny, dans l'archipel russe de Severnaïa Zemlia (Terre du Nord) de l'océan Arctique.

Voir aussi 
  Anastasia Island, une île côtière de Floride